Ludwik Abramowicz może dotyczyć:
 Ludwik Abramowicz (nauczyciel) (1888-1966)
 Ludwik Abramowicz (redaktor) (1879-1939)